Ylana Queiroga (Recife, 1987) é uma cantora e compositora de música popular brasileira.e filha da cantora pernambucana de frevo Nena Queiroga e do Maestro Spok

Ligações externas
Faro MPB - Ylana Queiroga
Ylana Queiroga no Cultura Livre

Naturais do Recife
Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Cantores de música popular brasileira
Lula Queiroga